Льго́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное по городу Льгову.

Россия 
 Льговская улица — улица в Брянске.
 Льговская улица — улица в Волгограде.
 Льговская улица — упразднённая улица в Москве.
 Льговская улица — упразднённая улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Льговская улица — улица в Харькове.
 Льговская улица — улица в Чернигове.